

Топоніми 
 Філадельфія () — місто на східному узбережжі США у штаті Пенсільванія
 Філадельфія — елліністичне, римське та ранньовізантійське місто, що існувало на території Амману, столиці сучасної Йорданії.
 Філадельфія — місто в штаті Міссісіпі, США.
 Філадельфія — місто в штаті Нью-Йорк, США.
 Філадельфія — місто в штаті Теннессі, США.
 Філадельфія — селище, штат Нью-Йорк, США.
 Філадельфія — місто в провінції Гуанакасте, Коста-Рика.
 Філадельфія — місто в Парагваї, адміністративний центр провінції Бокерон.
 Філадельфія () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Вібо-Валентія.
 Філадельфія — округ (графство) у штаті Пенсільванія, США.
 Неа-Філадельфія () — муніципалітет у Греції, північне передмістя Афін.

Спортивні клуби 
 Філадельфія Іглс — професійна команда з американського футболу міста Філадельфія, США.
 Філадельфія Квакерс — колишній професійний чоловічий хокейний клуб Філадельфія, США.
 Філадельфія Севенті-Сіксерс — професійна баскетбольна команда, заснована у 1939, міста Філадельфія, США.
 Філадельфія Філліз — професійна бейсбольна команда з Філадельфії, США.
 Філадельфія Флайєрз — професійна хокейна команда міста Філадельфія, США.
 Філадельфія Юніон — професійний футбольний клуб Філадельфії, США.
 Філадельфія Юкрейніанз — одна із назв футбольної команди, Українського спортового осередку «Тризуб» (УСО «Тризуб») Філадельфії, США.

Інше 
 Філадельфія — сорт м'якого вершкового сиру.
 Філадельфія — міжнародний ЛГБТ-кінофестиваль (QFest) у місті Фладельфії, США.
 «Філадельфія» — художній фільм (США, 1993)
 «Філадельфія» — телесеріал (США, 2001 — 2002)
 Філадельфія — популярний рол типу «урамакі».

Див. також 
 Філадельф